pisani – persone o cose attinenti alla città di Pisa; o, storicamente, alla Repubblica di Pisa

Persone 
 Pisani – cognome italiano
 Pisani – antica famiglia patrizia veneziana
Vettor Pisani – importante capitano generale della flotta veneziana
Niccolò Pisani – ammiraglio veneziano del XIV secolo
Francesco Pisani – cardinale della Chiesa cattolica nominato da papa Leone X
Luigi Pisani, o Pisano – prelato italiano del XVI secolo
Alvise Pisani – centoquattordicesimo doge della Repubblica di Venezia
Andrea Pisani – ammiraglio italiano
 Andrea Pisani – attore italiano
 Antonio Pisani (1944) – politico italiano
 Arcangelo Pisani – scrittore e commediografo italiano
 Baldassarre Pisani – poeta italiano marinista
 Bruno Pisani – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Camille Ferri-Pisani – generale francese
 Carlo Pisani Dossi (1780-1852) – rivoluzionario, militare e nobile italiano
 Carmelo Borg Pisani – rivoluzionario, agente segreto e patriota maltese
 Casimiro Pisani (1803-1881) – politico italiano
 Charles-François-Joseph Pisani de La Gaude – vescovo cattolico francese
 Clayton Pisani – arbitro di calcio maltese
 Edgard Pisani – politico francese
 Elena Pisani – calciatrice italiana, di ruolo difensore
 Eustachio Pisani – imprenditore italiano
 Federico Pisani – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Félix Pisani – mineralogista francese
 Franca Pisani – pittrice italiana
 Giovanni Battista Pisani – matematico italiano del XVII secolo
 Giulia Pisani – pallavolista italiana
 Giuliano Pisani – filologo classico e storico dell'arte italiano
 Giuseppe Maria Pisani – pittore italiano
 Giuseppe Pisani – scultore italiano
 Giuseppe Maria Pisani (1927-2016) – scultore e pittore italiano
 John Pisani (1947) – ex calciatore statunitense
 Jurgen Pisani – calciatore maltese
 Lucio Pisani – poeta e politico italiano
 Luigi Pisani – attore italiano
 Maria Adeodata Pisani – beata italiana
 Napoleone Bertoglio Pisani – scrittore, storico e archeologo italiano
 Niccolò Pisani (...-1355) – ammiraglio italiano
 Pietro Pisani – barone del Regno delle Due Sicilie
 Pietro Pisani – politico italiano
 Salvatore Pisani (1859-1920) – scultore italiano
 Sandra Pisani – hockeista su prato australiana
 Steve Pisani, propr. Stephen Pisani – calciatore maltese
 Tarcisio Pisani – vescovo cattolico italiano
 Ugolino Pisani – scrittore, viaggiatore e soldato mercenario italiano
 Venanzio Pisani – pittore e scultore italiano
 Vettor Pisani – artista, architetto e commediografo italiano
 Vittore Pisani – glottologo italiano
 Vittorio Pisani – illustratore e pittore italiano

Altro 
 Casa Pisani – edificio di Ferrara
 Isola dei Pisani – isola algerina nel territorio comunale di Béjaïa
 Pisani – zona di Napoli
 Stazione di Pisani – stazione della ferrovia Circumflegrea di Napoli
 Tettoia dei Pisani – architettura scomparsa di Firenze

Pagine correlate 
 Loggia dei Pisani
 Palazzo Pisani (disambigua)
 Pisano (disambigua)
 Villa Pisani (disambigua)